Lovegrove est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Arthur Lovegrove (1913-1981), acteur et dramaturge britannique
, comédien néo-zélandais
 (1939-2013), homme politique américain dans le Connecticut
Gavin Lovegrove (né en 1967), athlète néo-zélandais en lancer du javelot
James Lovegrove (né en 1965), romancier britannique de science-fiction
, homme politique américain dans le Michigan
 (né en 1987), joueur australien de rugby
Ross Lovegrove (né en 1958), designer industriel britannique
 (né en 1966), secrétaire parlementaire britannique
 (1955-1987), activiste séropositive américaine
 (1948-2012), journaliste australien

Toponyme

Lovegrove Point, situé sur l'île Signy

Homonymie de patronyme